Die China Masters Super Series 2011 waren ein hochrangiges Badmintonturnier des Jahres 2011 und fanden vom 13. bis 18. September 2011 in Changzhou, China, statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Austragungsort 
Changzhou Olympic Sports Center

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=7D2D1C4C-AB94-414D-8A62-D2138D6E6B55

2011
BWF Super Series 2011
Badmintonwettbewerb in Changzhou